All Saints:

 All Saints — британско-канадская женская поп-группа, образовавшаяся в 1993 году.
 All Saints — название двух различных компиляций Дэвида Боуи.
  — австралийский телесериал 1998—2009 годов.